Даніель Андерссон () — повне скандинавське ім'я.

Відомі носії:

 Даніель Андерссон (1972) — шведський футболіст, воротар
 Даніель Андерссон (1977) — шведський футболіст, півзахисник
 Даніель Андерссон — шведський мотоцикліст, спідвей

Див. також 
 Андерссон
 Деніел Андерсон

Сторінки зі списками однофамільців-тезок